Coralie Colmez, mathématicienne et écrivain française,
 Pierre Colmez (1962-), mathématicien français.

Patronyme français